Felbermayr ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Felbermayr (* 1976), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler

 Karin Felbermayr (* 1976), deutsche bildende Künstlerin

Unternehmen:
 Felbermayr (Unternehmen), österreichisches Bau- und Fuhrunternehmen mit Sitz in Wels